Lisandro de la Torre puede referirse a:
 Lisandro de la Torre, político argentino.
 Estación Lisandro de la Torre, estación de ferrocarril de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Lisandro de la Torre (Rosario), barrio de Rosario.
 Frigorífico Lisandro de la Torre, una empresa de faenado bovino fundada en 1923, ubicada en el barrio de Mataderos.
 Monumento a Lisandro de la Torre, una escultura realizada en su honor, ubicada en el barrio de San Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires.